Contea di Wilson o Wilson County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Wilson (Carolina del Nord)
 Contea di Wilson (Kansas)
 Contea di Wilson (Tennessee)
 Contea di Wilson (Texas)